Arvid Uggla kan syfta på:

 Arvid Uggla (ingenjör) (1854–1913)
 Arvid Uggla (veterinär) (född 1948)
 Arvid Uggla (bibliotekarie) (1883–1964)